I Pachyrhinosaurini sono una tribù estinta di dinosauri ceratopsi centrosaurini vissuti nel Cretacico superiore, circa 84,9-69 milioni di anni fa (Campaniano-Maastrichtiano), in Nord America.
</references> Questi dinosauri cornuti sono caratterizzati da un collare osseo relativamente corto ornato di spuntoni ossei, tipico dei centrosauri, assenza di corna sopraoccipitali, e grandi inspessimenti ossei sul muso che probabilmente in vita sostenevano strutture ben più grandi in cheratina.

Classificazione 

I Pachyrhinosaurini sono stati definiti da Fiorillo & Tykoski, nel 2012. Vennero definiti come "tutti i ceratopsi centrosaurini maggiormente imparentati con Pachyrhinosaurus canadensis che con Centrosaurus apertus". Questa definizione venne formulata durante la descrizione di Pachyrhinosaurus perotorum, una nuova specie dall'Alaska.

Di seguito è riportato un cladogramma che segue le analisi di Sampson et al. (2013), con il nome del clade Pachyrhinosaurini definito da Fiorillo e Tykoski (2012):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ceratopsia